Іоанна — жіноче ім'я

Ім'я 

 Іоанна I — королева Наварри з 1274 по 1305 роки
 Іоанна Бургундська — королева Франції з 1328 по 1348 роки
 Іоанна Стжельчік — польська журналістка, аналітик з міжнародних питань
 Іоанна Хмелевська — польська письменниця
 Іоанна Французька — принцеса Франції, дочка короля Філіпа VI

Інше 
 Іоанна — жінка на папському престолі — англомовний фільм кінокомпанії «Constantin Film»